Desa Kebanggan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kebanggan (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 109,27), Jawa Tengah, 
 Desa Kebanggan (administrativ by i Indonesien, lat -7,11, long 109,25), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar